WP peut faire référence à :
 Parti du Reich des classes moyennes allemandes, en allemand  ;
 Work Package, terme anglais de gestion des projets qui désigne un sous-projet qui peut être assigné à une partie pour exécution complète
  ; 
  ;
 Windows Phone, le système d'exploitation pour mobiles de Microsoft ;
 Wikipédia, une encyclopédie en ligne libre et gratuite ;
 Wirtualna Polska, le site de la Pologne virtuelle ;
 WordPress, un système de gestion de contenu libre ;
 « Well played » (« Bien joué ! »), une expression anglaise ;
 « White Power » (« Pouvoir blanc »), une expression anglaise ;
 « White Phosphorus », désignant le phosphore blanc.